А́лмонд () — английская фамилия. Известные носители:

Топоним 
 Алмонд — тауншип в округе Биг-Стон, Миннесота, США.

Фамилия 
 Алмонд, Габриэль (1911—2002) — американский политолог.
 Алмонд, Даррен (род. 1971) — английский художник.
 Алмонд, Джон (1577—1612) — святой Римско-Католической Церкви, священник, мученик.
 Алмонд, Дэвид (род. 1951) — английский писатель.
 Алмонд, Марк (род. 1957) — английский певец.

См. также 
 Алмонд-парк

Примечания